Wilhelm Gustloff puede referirse a:

 , transatlántico alemán hundido en enero de 1945 por un submarino soviético, causando la muerte de 8000 a 9000 personas, siendo el naufragio con más víctimas mortales de toda la historia; o
 Wilhelm Gustloff, político fundador del partido nazi suizo, asesinado en atentado en el año 1936, y en cuyo honor se puso nombre a dicho transatlántico.